Теозофија (Блаватскијска)
 Хришћанска теозофија
 Трансцендентна теозофија
 Неотеозофија